Toullou steht für:

 Toullou (Guéchémé), Dorf in der Gemeinde Guéchéme in Niger
 Toullou (Illéla), Dorf in der Gemeinde Illéla in Niger